Fuse (film), een Bosnische film uit 2004 van Pjer Žalica
 Fuse (discotheek), een in 1994 geopende technodiscotheek in Brussel
 Fuse (computerspel), een computerspel van Insomniac Games
 Far Ultraviolet Spectroscopy Explorer
 Filesystem in Userspace
 Fuse TV, een Amerikaans televisiekanaal
 Fuse (ensemble), een Nederlands muziekensemble